

Pessoas
Brendon Hartley
David Hartley
Hal Hartley
John Hartley
Nina Hartley

Localidades

Hartley (Iowa)
Hartley (Texas)

Desambiguação